Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 1979:

 Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 1979 (мужчины)
 Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 1979 (женщины)